Егеј се може односити на:

 Егејско море, део Средоземног мора
 Егеј (митологија), краљ Атине, отац Тезејев
 Егеј (бог), бог
 Периферија Јужни Егеј, периферија у Грчкој
 Периферија Северни Егеј, периферија у Грчкој